ДН, дн, Дн — аббревиатура или сокращение, может означать:
 ДН — движение неприсоединения;
 ДН — диаграмма направленности;
 ДН — дыхательная недостаточность;

См. также 
 ДН-200